Emberizidae (in Eurazië en Afrika voorkomende gorzen)
 Passerellidae (Amerikaanse gorzen) 
 Thraupidae (Tangaren en verwanten)